Інтермецо у музиці — в узагальненому значенні, твір чи його частина, що є з'єднанням між кількома іншими творами (чи частинами).
 Інтермецо ()  — американський фільм-мелодрама 1939 року з Інгрид Бергман і Леслі Говардом у головних ролях.
 «Intermezzo» — новела Михайла Коцюбинського.
 «Intermezzo» — міжнародний літературний фестиваль у Вінниці.
 Інтермеццо (КМЦ) — український культурно-мистецький центр Чернігова.